Această pagină este una de dezambiguizare.  Combinația prenumelui Mircea cu a numelui de familie Florian nu este una foarte rară în limba română.  De aceea, numele Mircea Florian s-ar putea referi la unul din următorii:

Mircea Florian, filosof - (1888 - 1960), academician și filosof român, ales membru al Academiei Române post-mortem (1990)

Mircea Florian, muzician - muzician român, activ în anii 1970 și anii 1980, creator și interpret de muzică folk, electronică și experimentală.

Mircea Florian, montaniard - (1934 - 1998), montaniard român.